Debes är ett efternamn, som burits av bland andra:

 Ernst Debes (1840–1923), tysk kartograf
 Gunvor Debes (1893–1961), norsk författare, översättare och lärare
 Hans Jacob Debes (1940–2003), färöisk historiker
 Hans Jákupsson Debes (1722–1769), färöisk lagman
 Inge Debes (1882–1945), norsk jurist, redaktör och politiker
 Jan Ingessøn Debes (1925–1999), norsk jurist
 Lothar Debes (1890–1960), tysk officer och SS-general
 Lucas Jacobsøn Debes (1623–1675), dansk präst och topograf
 Peter Olaf Debes (1845–1914), norsk politiker
 Thierry Debès (född 1974), fransk fotbollsmålvakt